Дже́ффри Хо́дсон (; 12 марта 1886, Линкольншир, Англия — 23 января 1983, Окленд, Новая Зеландия) — британский оккультист, теософ, мистик, философ-эзотерик, священник  и писатель. Был президентом Общества вегетарианцев Новой Зеландии.

Жизнь и работа 

Джеффри Ходсон родился в Уэйнфлите Св. Марии,  Линкольншир, Англия, впоследствии натурализовался как гражданин Новой Зеландии. Учился в гимназии в Бишопс Стортфорде, Хартфордшир. Поскольку у него были врождённые психические способности, в детстве и юности он испытывал необычные психические и духовные переживания. Когда в свои двадцать с небольшим лет он присоединился к Теософскому Обществу, он мог, по его утверждению, видеть ауры людей и воспринимать иные формы "сверхфизической" реальности.

Во время войны Ходсон в звании лейтенанта британской армии принимал участие в боях с использованием первых в истории танков. На войне его оккультные способности практически полностью исчезли, но впоследствии, благодаря занятиям йогой, он их восстановил.

Его лекционная карьера началась в Манчестерской Ложе Теософского Общества. Более 50-и лет Ходсон был теософским лектором; за это время он побывал во многих местах Америки, Европы, Южной Африки, Индии, Новой Зеландии, Австралии и Дальнего Востока. Ходсон — автор более 50-и книг, посвящённых таким темам, как медитация, духовная жизнь, оккультные способности, здоровье и болезни, целительство. По мнению Роберта Эллвуда, он является автором нескольких работ, в которых представлена «обширная и нередко глубокая эзотерическая интерпретация известных историй из Ветхого Завета и Евангелий».

В 1954 году он был награждён медалью им. Субба Роу за свой вклад в теософскую литературу. Является автором более двухсот статей и радиопередач. Он также был директором теософской школы в Адьяре.

Сотрудничество с учёными 

В течение нескольких лет Ходсон сотрудничал с различными деятелями науки в целях использования для научных исследований своих оккультных способностей экстрасенсорного восприятия, которые у него, видимо, были хорошо развиты.

У него были обширные серии наблюдений "сверхфизических" эффектов музыки. Записи его впечатлений от этих эффектов чрезвычайно интересны с точки зрения искусствоведения, акустики, психофизиологии и др.

Другим типом исследований, предпринятых по запросу д-ра Э. Лестера Смита, было наблюдение природы химических элементов на атомном и субатомном уровнях с целью проверки гипотез в области оккультной химии, выдвинутых А. Безант и Ч. Ледбитером. Эта работа была зафиксирована в виде надиктованных Ходсоном записей на магнитофонной ленте.

Профессор Джон Робинсон, палеоантрополог, в 1982 году рассказал о своих Стеркфонтейнских исследованиях:
В конце пятидесятых я в течение нескольких месяцев очень тесно сотрудничал с Джеффри Ходсоном, используя его способности ясновидящего для исследования фрагментов ископаемого человека, жившего около двух миллионов лет назад. Каждая сессия проходила в том же самом месте, где были найдены образцы, с одновременной записью на магнитофон. Ему ничего не сообщалось до тех пор, пока вся серия испытаний не была завершена и проанализирована.В каждой сессии я брал 2-4 образца, и некоторые из них использовались по нескольку раз, о чём ему не сообщалось. Он никогда не выбирал образцы сам, обычно я размещал их у него на лбу, пока он лежал на спине с закрытыми глазами в состоянии медитации.

Библиография 
 Faeries at Work and at Play, 1925.
 The Kingdom of Faerie, 1927.
 The Science of Seership: A Study of the Faculty of Clairvoyance, its Development and Use, Together with Examples of Clairvoyant Research, 1927.
 The Brotherhood of Angels and of Men, 1927.
 First Steps on the Path, 1928.
 The Angelic Hosts, 1928.
 Be Ye Perfect, 1928.
 Angels and the New Race, 1929.
 American Lectures, 1929.
 Thus Have I Heard, 1929.
 The Miracle of Birth: A Clairvoyant Study of a Human Embryo, 1929.
 The Inner Side of Church Worship, 1930.
 An Occult View of Health and Disease, 1930.
 
 Some Experiments in Four Dimensional Vision, 1933.
 Clairvoyant research and the Life after Death, 1935.
 The Coming of the Angels, 1935.
 Destiny, 1936.
 Krishnamurti and the Search for Light, 1939.
 Theosophy for the Lawyer, 1947.
 The Seven Human Temperaments, 1952.
 Man: the Triune God, 1952.
 Through the Gateway of Death: A Message to the Bereaved, 1953.
 Theosophy Answers Some Problems of Life, 1953.
 America: Birthplace of a New Race, 1953.
 Pathway to Perfection: A Treatise on the Path of Swift Unfoldment, 1954.
 Occult Powers in Nature and in Man, 1955.
 Lecture Notes: The School of the Wisdom, 1955.
 The hidden wisdom in Christian scriptures, 1956.
 Vital Questions Answered, 1959.
 The Soul's Awakening: Talks on Occultism and The Occult Life, 1963.
 Hidden Wisdom in the Holy Bible: An Examination of the Idea that the Contents of the Bible are Partly Allegorical, 4 volumes, 1963—1980.
 Man's Supersensory and Spiritual Powers, 1964.
 Reincarnation, Fact or Fallacy? An Examination and Exposition of the Doctrine of Rebirth, 1967.
 The Supreme Splendour, 1967.
 Meditations on the Occult Life, 1968.
 The Priestly Ideal, 1971.
 The Call to the Heights: Guidance on the Pathway to Self-Illumination, 1975.
 Christ Life from Nativity to Ascension, 1975.
 
 At the Sign of the Square and Compass, 1976.
 Clairvoyant Investigations of Christian Origins, 1977.
 Basic Theosophy: The Living Wisdom, 1981.
 The Concealed Wisdom in World Mythology, 1983.
 Clairvoyant Investigations, 1984.
 The Occult Philosophy Concealed within Freemasonry, 1985.

 Kingdom of the Gods, 2007.
 The Spiritual significance of Motherhood.
 Clairvoyance and the Serpent Fire.
 Seven Radio Talks on Theosophy.
 Man: A Pilgrim God.

на русском языке

 «Великий оккультист Чарлз Ледбитер» («Вестник теософии», 2008, №1).
 «Духовное значение материнства».
 «Кришнамурти и поиски Света», фрагмент.
 «Музыкальные формы».
 «Новая интерпретация проблемы болезни».
 «Феи», из книги «Царство фей».
 «Человеческое счастье», из «Семи радиопередач о теософии».
 «Чудо рождения. Ясновидческое исследование дородовой жизни».
 «Ясновидение как инструмент исследователя», из «Американских лекций».
 «Ясновидческое исследование фей, природных духов и дэв», из «Американских лекций».
 «Ясновидение и змеиный огонь».
 «Ясновидческие исследования и жизнь после смерти».

Комментарии

Примечания

Источники

Ссылки 
 Информация и статьи о Дж. Ходсоне .

Писатели Великобритании XX века
Писатели-священники
Теософы
Оккультисты
Мистики
Эзотерики
Участники Первой мировой войны (Великобритания)